François Fortier (né le  à Beauport, dans la province de Québec au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière professionnelle en disputant une première partie avec le Wolf Pack de Hartford au terme de la saison 1998-1999. Dès la saison suivante, il passe aux mains des Citadelles de Québec en cours de saison. Ne s'imposant pas à ce niveau, il passe la saison 2001-2002 dans l'ECHL où il connait beaucoup de succès récoltant 91 points en 71 parties.

Il signe ensuite avec le SERC Wild Wings du championnat élite d'Allemagne. Le club étant relégué en deuxième division, il s'entend avec le Augsburger Panther. Il y joue deux saisons avant de changer à nouveau d'adresse. Entre 2005 et 2010, il s'aligne pour les Hamburg Freezers.

En 2010-2011, il signe avec les Capitals de Vienne en Autriche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1996-1997 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||62 ||21 ||16 ||37 ||72 ||3 ||0 ||2 ||2 ||2
|-
|1997-1998 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||70 ||36 ||52 ||88 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1998-1999 ||Castors de Sherbrooke ||LHJMQ ||48 ||36 ||40 ||76 ||8 ||13 ||6 ||9 ||15 ||4
|-
|1999-2000 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Checkers de Charlotte ||ECHL ||7 ||1 ||5 ||6 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001 ||Wolf Pack de Hartford ||LAH ||28 ||2 ||6 ||8 ||8 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2000-2001||Citadelles de Québec ||LAH ||28 ||5 ||5 ||10 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Sea Wolves du Mississippi ||ECHL ||71 ||36 ||55 ||91 ||55 ||10 ||4 ||9 ||13 ||13
|-
|2002-2003 ||SERC Wild Wings ||DEL ||52 ||20 ||19 ||39 ||30 ||6 ||1 ||6 ||7 ||4
|-
|2003-2004 ||Augsburger Panther ||DEL ||52 ||18 ||27 ||45 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 ||Augsburger Panther ||DEL ||52 ||15 ||23 ||38 ||26 ||5 ||1 ||2 ||3 ||2
|-
|2005-2006 ||Hamburg Freezers ||DEL ||44 ||24 ||19 ||43 ||24 ||6 ||0 ||4 ||4 ||4
|-
|2006-2007 ||Hamburg Freezers ||DEL ||52 ||28 ||31 ||59 ||26 ||7 ||5 ||1 ||6 ||8
|-
|2007-2008 ||Hamburg Freezers ||DEL ||53 ||24 ||21 ||45 ||61 ||8 ||5 ||2 ||7 ||4
|-
|2008-2009 ||Hamburg Freezers ||DEL ||52 ||22 ||31 ||53 ||30 ||9 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
|2009-2010 ||Hamburg Freezers ||DEL ||56 ||23 ||30 ||53 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Capitals de Vienne ||EBEL ||51 ||48 ||36 ||84 ||61 ||10 ||3 ||9 ||12 ||2
|-
|2011-2012 || Capitals de Vienne || EBEL || 51|| 19|| 26|| 45|| 19|| 15|| 7|| 6|| 13|| 5
|-
|2013-2014 || Capitals de Vienne || EBEL || 53|| 28|| 33|| 61|| 19|| 5|| 1|| 2|| 3|| 5
|-
|2014-2015 || EC Villacher SV || EBEL || 14|| 1|| 6|| 7|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Vålerenga ishockey || GET Ligaen ||19 || 13|| 16||29 || 6|| 10||2 || 4||6 ||4
|-
| 2015-2016 || Marquis de Jonquière || LNAH || 28 || 9 || 20 || 29 || 2 || 11 || 6 || 10 || 16 || 25
|-
| 2016-2017 || Marquis de Jonquière || LNAH || 7 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Blizzard Cloutier Nord-Sud de Trois-Rivières || LNAH || 10 || 1 || 2 || 3 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Cool FM 103,5 de Saint-Georges || LNAH || 12 || 8 || 7 || 15 || 2 || 12 || 4 || 3 || 7 || 4

Notes et références 

Naissance en juin 1979
Naissance à Québec
Joueur québécois de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Castors de Sherbrooke
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Citadelles de Québec
Joueur des Checkers de Charlotte (ECHL)
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Schwenningen Wild Wings
Joueur du Augsburger Panther
Joueur des Hamburg Freezers
Joueur des Vienna Capitals
Joueur du EC Villacher SV
Joueur des Marquis de Jonquière
Joueur des Draveurs de Trois-Rivières (LNAH)
Joueur du Cool FM 103,5 de Saint-Georges